Aton, Egyptische god.
Aten (planetoïde).